Kabinett Biedenkopf bezeichnet verschiedene Regierungen Sachsens unter Kurt Biedenkopf:
Kabinett Biedenkopf I, 1990–1994
Kabinett Biedenkopf II, 1994–1999
Kabinett Biedenkopf III, 1999–2002